Den Namen Winfridia (Ableitung von Winfried, dem Hl. Bonifatius, Apostel der Deutschen) führen 

verschiedene Studentenverbindungen:
 KDStV Winfridia (Breslau) Münster
 KStV Winfridia  Göttingen
 Akademische Vereinigung Winfridia im ÖKV zu Graz
weiteres
 Konzertchor „Winfridia“ Fulda